Die Räuber ist die Bezeichnung für:
 Die Räuber, Drama von Friedrich Schiller
 Die Räuber, 1820/21 entstandene Erzählung E.T.A. Hoffmanns 
 Die Räuber, deutscher Titel der Oper I masnadieri von Giuseppe Verdi (1847)
 Die Räuber (1913), deutscher Film von Friedrich Fehér
 Die Räuber (2015), deutsch-belgisch-luxemburgischer Film von Pol Cruchten und Frank Hoffmann

Siehe auch:
 Räuber (Begriffsklärung)